IndyCar — общее название двух разных первенств гонок формульного типа, центральной гонкой которых являлись 500 миль Индианаполиса:

 Champ Car (в 1979-м году — SCCA/CART Indy Car Series, в 1980—1996 — PPG Indy Car World Series — sanctioned by CART) — автогоночная серия, существовавшая в 1979—2007 годах.
 IRL IndyCar (в 1996—2002 — Indy Racing League) — автогоночная серия, организованная в 1996 году.

Также под этим термином понимают шасси данных серий: